Владимир Петровский:
 Петровский, Владимир Борисович (род. 1964) — украинский общественный деятель.
 Петровский, Владимир Герасимович (1902—1982) — советский военный деятель.
 Петровский, Владимир Фёдорович (1933—2014) —  советский, российский дипломат, заместитель Генерального секретаря ООН.